Glöß bezeichnet:
 Glöß, den deutschen Namen der Gemeinde Cles im Trentino in Italien

Glöß ist der Familienname von:
 Dana Glöß (* 1982), deutsche Bahnradsportlerin

Glöss ist der Familienname von:
 Ruth Glöss (1928–2014), deutsche Schauspielerin